Osoby o tym nazwisku:
 Axel Kruse – niemiecki piłkarz
 Käthe Kruse – niemiecka aktorka teatralna i założycielka fabryki lalek
 Max Kruse – niemiecki piłkarz
 Pam Kruse – amerykańska pływaczka
 Richard Kruse – brytyjski florecista
 Robbie Kruse – australijski piłkarz

Inne:
 Kruse – wieś w Czarnogórze